Politehnica Timișoara steht für:

 Universitatea Politehnica Timișoara, siehe Polytechnische Universität Temeswar
 FC Politehnica Timișoara, rumänischer Fußballverein (1921–2011)
 Politehnica Timișoara, früherer Name (2002–2009) des ACS Poli Timișoara, rumänischer Fußballverein